Jméno a příjmení Jiří Kohoutek má více nositelů:

 Jiří Kohoutek (archeolog) (1952–2007) – moravský archeolog a historik
 Jiří Kohoutek (historik umění) (* 1931) – galerijní a muzejní pracovník zaměřený na české umění 20. století, historik umění a kurátor výstav
 Jiří Kohoutek (politik) (* 1964) – český politik, poslanec za hnutí SPD